Embankment (metrostation), een metrostation in Londen
 Thames Embankment, een kade langs de Theems in Londen
Victoria Embankment, onderdeel van de Thames Embankment
Chelsea Embankment, onderdeel van de Thames Embankment
 Albert Embankment een andere kade in Londen
 Embankment-machine, een fictieve machine uit H.G. Wells’ sciencefictionroman The War of the Worlds